Юрик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Юрик, Сол (1925—2013) — американский писатель.
 Юрик, Евгений Николаевич (в монашестве Николай; 1910—1984) — епископ Русской православной церкви, митрополит Львовский и Тернопольский.
 Юрик, Тарас Зиновьевич (род. 1980) — украинский политик.

Топонимы 
 Юрик — река во Владимирской области Российской Федерации.

См. также 
 Юрика